Бугорков, Иннокентий Кузьмич
 Бугорков, Степан Степанович